Деппе () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Деппе, Вильгельм (1800—1844) — немецкий орнитолог.
 Деппе, Людвиг (1828—1890) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Деппе, Фердинанд (1794—1861) — немецкий путешественник, натуралист, художник.
 Деппе, Франк (род. 1941) — немецкий политолог.